

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Osy“ beginnt.

Osy 



Osyg 
 Osygus, Simone (* 1968), deutsche Schwimmerin

Osyp 
 Osypka, Peter (* 1934), deutscher Unternehmer und Stifter
 Osypka, Werner (1931–2012), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Osypov, Igor (* 1988), ukrainischer Jazz- und Fusionmusiker (Gitarre, Komposition)